Termenul produs se folosește în:
 economie:
 un bun fizic sau un serviciu;
 produs intern brut;
 industrie:
 produs bio organic;
 produs cosmetic;
 fizică:
 produs de dezintegrare;
 chimie:
 produs al unei reacții chimice;
 subprodus: produs secundar
 matematică:
 rezultatul înmulțirii a două numere;
 Produs cartezian;
 produs scalar;
 produs vectorial;

Vezi și 
 

Dezambiguizare